Vanzone steht für:

 Vanzone con San Carlo, eine Gemeinde in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola in der Region Piemont
 Vanzone, eine Fraktion der Gemeinde Borgosesia, in der italienischen Provinz Vercelli, Region Piemont